Lomatipa kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Lomatipa, Tlaquilpa, ort, Veracruz, 
 Lomatipa, Tehuipango, ort, Veracruz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar